Бе́кши (; ранее также Пу́полы, ) — населённый пункт в Резекненском крае Латвии. Входит в состав Озолайнской волости. Находится у главной автодороги . Расстояние до города Резекне составляет около 14 км. По данным на 2018 год, в населённом пункте проживало 349 человек.

Рядом с селом расположен остановочный пункт Пуполы на железнодорожной линии Резекне — Даугавпилс.

История 
С 1945 по 1954 год населённый пункт был центром Бекшского сельсовета. Позднее входил в состав Озолайнского сельсовета Резекненского района. В селе располагалась центральная усадьба совхоза им. А. Матросова.

С 1994 по 2016 год Бекши являлся центром Озолайнской волости.

Примечания 

Населённые пункты Резекненского края
Озолайнская волость